Jüchen bezeichnet

die Stadt Jüchen im Rhein-Kreis Neuss
den Weiler Jüchen (Lohmar)  in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis

Jüchen ist der Name folgender Personen:
 Aurel von Jüchen (1902–1991), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, religiöser Sozialist und Schriftsteller